De  FA Community Shield 2004 (ook bekend als de McDonald's FA Community Shield om sponsorredenen) was de 82e FA Community Shield, een jaarlijkse Engelse voetbalwedstrijd georganiseerd door de Engelse voetbalbond (The Football Association) en werd gespeeld tussen de winnaars van de Premier League en de FA Cup van vorig seizoen.

De wedstrijd werd gespeeld in het Millennium Stadium te Cardiff op 8 augustus 2004 net zoals het voorgaande seizoen door Arsenal, dat in het seizoen 2003/2004 de Premier League won zonder te verliezen, en Manchester United, de winnaar van de FA Cup in 2004. Dennis Bergkamp begon aan de wedstrijd voor Arsenal, Robin van Persie speelde de tweede helft. Aanvoerder Bergkamp werd net voorbij het uur gewisseld. De Fransman Jérémie Aliadière was zijn vervanger. Tussen de 50ste en 60ste minuut werd drie keer gescoord (2–1 voor Arsenal). Een eigen doelpunt van United-verdediger Mikaël Silvestre was beslissend (3–1).

Wedstrijd

Zie ook 
 Engels voetbalkampioenschap 2003/04
 Finale FA Cup 2004
 Finale League Cup 2004

FA Community Shield
Voetbal in 2004
Sportevenement in Cardiff